Aussonderung ist ein Begriff 
 aus dem Insolvenzrecht, siehe Aussonderungsrecht
 aus dem Archivwesen, siehe Aussonderung (Archivwesen)
Siehe auch:
 Separation